moher (llana). És anomenat també llana d'Angora.
 moher (roba). Roba feta amb pèl o fibra moher.
 Penya-segats de Moher